Coco (rzeka)
 Coco – album Colbie Caillat
 Coco – album Parov Stelar
 Coco – singel Wejdene
 Coco – singel 24kGoldn i DaBaby'ego
 komputer CoCo – popularne określenie komputera TRS-80 Color Computer

Miejscowości 
 Coco – miejscowość w Portoryko

Filmy 
 Coco – francuski film z 2009 roku w reżyserii Gada Elmaleha
 Coco – amerykański film animowany z 2017 roku

Ludzie o imieniu Coco 
 Coco Chanel
 Coco Rocha
 Nicole „Coco” Austin

Ludzie noszący nazwisko  Coco 
 Francesco Coco